Die Saison 2016/17 der 3. Fußball-Liga war die neunte Spielzeit der eingleisigen dritthöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball.
Sie begann am 29. Juli 2016 mit dem Spiel zwischen den Zweitliga-Absteigern MSV Duisburg und SC Paderborn 07 (1:0) und endete am 20. Mai 2017. Vom 19. Dezember 2016 bis zum 26. Januar 2017 wurde sie durch die Winterpause unterbrochen.

Veränderungen zur Vorsaison 
Die drei Bestplatzierten der Vorsaison (Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und Würzburger Kickers) wurden durch die Zweitliga-Absteiger FSV Frankfurt, SC Paderborn (der aus der Bundesliga durchgereicht wurde) und den Relegations-Verlierer MSV Duisburg ersetzt.

Neu in der Liga waren die Sieger der drei Aufstiegsspiele: SSV Jahn Regensburg (Regionalliga Bayern, setzte sich gegen VfL Wolfsburg II durch), der FSV Zwickau (Regionalliga Nordost, gegen Elversberg) und die Sportfreunde Lotte (Regionalliga West, gegen Waldhof Mannheim). Sie ersetzten die abgestiegenen Stuttgarter Kickers, Energie Cottbus und den VfB Stuttgart II.

Saisonverlauf

Aufstiegskampf 
Der MSV Duisburg, der sich den direkten Wiederaufstieg als Ziel gesetzt hatte, konnte sich von Beginn an oben festsetzen. Nach einem 1:0 bei Rot-Weiß Erfurt am 9. Spieltag gab der MSV die Tabellenführung bis zum Saisonende nicht mehr ab. Nach einer kleineren Schwächephase gegen Mitte der Rückrunde stand der Aufstieg am 37. Spieltag fest, und am letzten Spieltag konnte schließlich die Drittliga-Meisterschaft gefeiert werden.

Als zweiter Aufsteiger kam Holstein Kiel ins Ziel. Nach dem knappen Scheitern in der Aufstiegsrelegation 2014/15 und der enttäuschende Vorsaison spielten die Störche lange solide in der oberen Tabellenhälfte mit, ohne aber in die Top 3 vorzudringen. Zur Halbserie lag man auf Platz 6. Kiel avancierte aber zur besten Rückrundenmannschaft und blieb in den letzten 13 Spielen ungeschlagen, sodass man in der Endphase der Saison erstmals die Aufstiegsplätze erobern konnte.

Eine kuriose Serie spielte der Aufsteiger Jahn Regensburg. Nach einem starken Saisonstart und der Tabellenführung am 4. Spieltag rutschte man zunächst ab und beendete die Hinrunde auf Platz 11. Dank einer starken Rückrunde konnte man wieder zu den Aufstiegsplätzen aufschließen, den 1. FC Magdeburg noch von Platz 3 verdrängen und dank eines 1:0-Siegs am letzten Spieltags bei Preußen Münster knapp in die Relegation einziehen. In der Relegation besiegte Jahn den TSV 1860 München und schaffte somit den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga.

Für die Magdeburger und den VfL Osnabrück endete die Saison dagegen enttäuschend. Der FCM hatte eine eher durchwachsene Hinrunde dank eines guten Laufs vor der Winterpause noch auf Platz 2 beendet. Mit einigen unnötigen Punktverlusten gegen Abstiegskandidaten, vor allem aber einer 1:2-Niederlage im direkten Duell gegen Regensburg, verspielte der 1. FC Magdeburg die Aufstiegschance noch und landete wie in der Vorsaison auf Platz 4. Osnabrück, das im Laufe der Saison insgesamt elf Mal auf einem direkten Aufstiegsplatz und am 30. Spieltag noch auf Platz 3 stand, holte in der Rückserie nur 22 Punkte und lief letztlich auf Platz 6 ein.

Abstiegskampf 
Große Probleme hatten überraschend die beiden Zweitliga-Absteiger FSV Frankfurt und SC Paderborn. Frankfurt, das sich nach einem schwachen Start gegen Mitte der Saison zu stabilisieren schien, rutschte am 27. Spieltag erneut in die Abstiegszone. Der Abzug von neun Punkten zum Saisonende besiegelte den Abstieg schließlich, war diesbezüglich aber nicht entscheidend. Auch die Paderborner verbrachten die gesamte Saison im Abstiegskampf und wechselte zwei Mal den Trainer. Unter Steffen Baumgart blieb man in der Endphase zwar ungeschlagen, verpasste den sportlichen Klassenerhalt allerdings trotzdem. Der Abstieg in die Regionalliga erfolgte nur deshalb nicht, weil der TSV 1860 München keine Lizenz für die folgende 3. Liga-Saison erhielt.

Auch die Reserveteams von Mainz 05 und Werder Bremen waren die ganze Saison im unteren Tabellendrittel zu finden, wobei sich Bremen II am letzten Spieltag noch retten konnte. Eine unruhige Saison erlebten auch Preußen Münster und der VfR Aalen, der nach einem Punktabzug kurzzeitig nochmal in Abstiegsnot geriet. Beide landeten letztlich aber im gesicherten Mittelfeld. Den größten Sprung verzeichnete allerdings der FSV Zwickau: Am 24. Spieltag noch auf einem Abstiegsplatz liegend, konnten sich die Sachsen mit einer zwischenzeitlichen Serie von neun ungeschlagenen Spielen (und als zweitbeste Rückrundenmannschaft) früh den Klassenerhalt sichern und im Endklassement sogar noch den 5. Platz erreichen.

Statistiken

Abschlusstabelle 

 || rowspan="2" | Aufsteiger in die 2. Bundesliga 2017/18 /DFB-Pokal 2017/18

|| Relegation / DFB-Pokal 2017/18
 || DFB-Pokal 2017/18
|| rowspan="14" style="background:#FFFFFF" |

 || rowspan="2" | Absteigerin die Regionalligen 2017/18

Tabellenverlauf 
Der Tabellenverlauf stellt die Tabellenpositionen der Vereine am Ende der Liga-Spieltage dar, die in der oberen Zeile angegeben sind. Dem VfR Aalen und dem FSV Frankfurt wurden aufgrund laufender Insolvenzverfahren jeweils neun Punkte abgezogen. Der Punktabzug des VfR Aalen wurde ab dem 25. Spieltag, der des FSV Frankfurt ab dem 34. Spieltag berücksichtigt.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaften sind in der linken Spalte, die Gastmannschaften in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga wurden am 26. und 30. Mai 2017 ausgetragen.

|-
|colspan="5"| Der SSV Jahn Regensburg stieg in die 2. Bundesliga auf.
|}

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Zuschauertabelle

Stadien

Sponsoren

Trainerwechsel

Wissenswertes 
 Wegen der Teilnahme der deutschen U21-Nationalmannschaft an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro begann die Saison später als üblich. Aus diesem Grund wurde sie bereits nach dem 19. Spieltag unterbrochen, ehe es nach der Winterpause mit dem 20. Spieltag, anstatt wie üblich mit dem 22., weiterging.
 Die höchsten Siege waren die 6:0-Heimsiege des FSV Frankfurt über den SC Fortuna Köln sowie der Sportfreunde Lotte gegen den SC Paderborn 07.
 Als erste Mannschaft wäre der SC Paderborn 07 innerhalb von zwei Jahren sportlich von der Bundesliga bis in die Regionalliga abgestiegen. Durch die Nichterteilung der Drittligalizenz an den Zweitligaabsteiger 1860 München blieb der SC Paderborn jedoch in der dritten Liga.
 Je Spiel fielen durchschnittlich 2,40 Tore.

Kader

Einzelnachweise 

2016 17
3. Liga 2016 17